Курляндия:
 Курляндия (Курземе) — историческая область Латвии.
 Курляндия и Семигалия — герцогство, существовавшее в западной части современной Латвии, на территории исторических областей Курземе (Курляндия) и Земгале (Семигалия), с 1562 по 1795 годы.
 Курляндская губерния — одна из трех прибалтийских губерний Российской империи.
Герцогство Курляндское и Земгальское — провозглашенное в 1918 году ландесратом, состоявшим из остзейских немцев, герцогство, созданное на территории Курляндской губернии, оккупированной немцами.

См. также 
 Курляндское епископство (1234—1559) — духовное княжество, созданное на землях Курляндии наряду с вышеуказанными светскими владениями германских феодалов.
 Курляндская
 Курляндский